TMR steht für:
 Flughafen Tamanrasset in Algerien (IATA-Code)
 Tetramethylrhodamin, fluoreszierender Farbstoff
 Taur Matan Ruak, osttimoresischer Politiker
 Tiefflieger-Melde-Radar, wurde von 1971 bis 1990 im Tieffliegermeldedienst der Luftwaffe eingesetzt.
 Telemonterosa, italienischer Fernsehsender
 Rolls-Royce Thrust Measuring Rig, ein experimentelles VTOL-Luftfahrzeug
 Total Material Requirement, ein ökonomischer Indikator
 Totale Mischration, ein Fütterungssystem für Milchkühe
 Transports de Martigny et Régions, Schweizer Verkehrsgesellschaft
 Triple Modular Redundancy, ein Fehlertoleranzverfahren, siehe Fehlertoleranz #Fehlertoleranz in Hardware
 Tunnel Magnetoresistance, siehe Magnetischer Tunnelwiderstand

tmr steht für:
 Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung